Steamhammer – gruppo musicale inglese
 Steamhammer – album dell'omonimo gruppo musicale del 1969
 Steamhammer – etichetta discografica tedesca, sussidiaria della SPV GmbH